Название Таджура имеют следующие объекты:
 Таджура — город в муниципалитете Таджура-ва-Эль-Навахи-Эль-Арба в Ливии.
 Таджура (, ) — залив у восточных берегов Африки, западное окончание Аденского залива (Индийский океан).
 Таджура — город в Джибути.
 Таджура — регион Джибути.